Краснозёрский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Краснозёрское.

География 
Район расположен на юго-западе Новосибирской области. Граничит с Кочковским, Доволенским, Здвинским и Карасукским районами Новосибирской области, на юге с Алтайским краем.

Территория района по данным на 2008 год — 533 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 432,3 тыс. га (является крупнейшим сельскохозяйственным районом области) (81,1 % всей площади). По территории района протекает река Карасук, имеются большие запасы кирпичной глины.

История 
Район был образован 24 сентября 1925 года как Карасукский с центром в селе Карасук в составе Славгородского округа Сибирского края. В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и Карасукский район оказался в составе Западно-Сибирского края.

10 апреля 1933 года село Карасук было переименовано в Краснозёрское, а район — в Краснозёрский в составе Западно-Сибирского края, а Карасукским стал именоваться соседний, до этого Чёрно-Курьинский район.

28 сентября 1937 года район был включён в свежеобразованный Алтайский край. 15 января 1944 года 8 сельсоветов Краснозёрского района были переданы в новый Весёловский район.

13 августа 1944 года район передан в Новосибирскую область одновременно с Андреевским, Весёловским и Карасукским районами по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР.

Достопримечательности

Природное достояние 

 Озеро Островное, известное в качестве источника минерализированной воды – рапы;
 Озеро Горькое с сульфидо-иловой грязью;
 Памятник природы областного значения «Степная катена»;
 Памятник природы областного значения «Зонально-разнотравно-ковыльная степь».

Культурно-историческое наследие 

 Краснозёрский художественно-краеведческий музей имени В.И. Коробейникова;
 Петропавловский краеведческий музей (с. Петропавловка);
 Петропавловская церковь (с. Петропавловка);
 Музей под открытым небом «Улица первых поселенцев» (с. Петропавловка);
 Церковь Сергия Радонежского;
 Аллея Героев Социалистического труда;
 Монумент "Навечно в памяти народной";
 Памятник Бывалому, Трусу и Балбесу;
 Памятник В.И. Коробейникову;
 Памятник Славным сынам России;
 Краснозерский дом культуры;
 Мемориал Славы краснозёрцам-пограничникам.

Санаторно-курортные ресурсы 

 Санаторный комплекс «Санаторий Краснозерский»;
 Детский оздоровительный лагерь «Земляничная поляна»;
 Санаторий "Рапан" с лечебными грязью и солью.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Краснозёрское) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 19 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 18 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Краснозёрском районе 49 населённых пунктов.

 упразднённые населённые пункты
 Бабушкин
 Нововознесенский
 Осиновая Дубрава
 Рыбный, поселок, упразднен 6 октября 2009 года.
 Садомное
 Урюпино, поселок, упразднен 13 июня 2001.
 Яровой

Экономика 
Экономика района представлена 8 крупными и средними промышленными предприятиями, на долю которых приходится свыше 12 % от общего объёма выпуска продукции, товаров и услуг района. В отраслевой структуре промышленного производства значительная доля приходится на пищевую промышленность (87 %). Основными промышленными предприятиями района являются: ЗАО «Краснозерский пивкомбинат ОПС», ООО «Краснозерский мясокомбинат».

Сельскохозяйственным производством занимаются 24 акционерных общества, 4 сельскохозяйственных кооператива, 205 крестьянских (фермерских) хозяйств. Среди наиболее крупных и успешно работающих: ЗАО «Новомайское», специализирующееся на производстве зерна и молока, и ООО «Рубин», специализирующееся на выращивании зерна. Широко известно за пределами района предприятие Госплемзавод ОПХ «Садовское», которое занимается разведением высококлассной канадской породы герефордов, также в хозяйстве развито рыбоводство.

Транспорт 
Протяжённость автомобильных дорог — 604 км, из них с твёрдым покрытием — 399 км.

Выдающиеся жители 
Герои Советского Союза:

 Анисичкин Фёдор Иванович.

Герои социалистического труда:

 Лысенко Фёдор Кузьмич — председатель колхоза "Краснозерский";
 Кривошей Надежда Михайловна — звеньевая колхоза "Краснозерский";
 Константинов Иван Спиридонович — старший конюх совхоза "Запрудихинский";
 Шкафер Василий Харламович — главный агроном совхоза "Хабаровский";
 Ребенок Иван Денисович — чабан совхоза "Запрудихинский";
 Баймуканов, Андрей Камашевич — скотник откормочного совхоза "Краснозерский";
 Коробейников Василий Иванович — первый секретарь Краснозерского РК КПСС.

Полный кавалер ордена Славы:

 Галкин Павел Иванович — чабан совхоза "Полойский".

Почётные граждане Краснозёрского района представлены на сайте районной администрации.

Примечания

Ссылки 
 На сайте администрации Новосибирской области
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области